Volatilidad puede referirse a:

 Volatilidad (química), la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor.
 Volatilidad (finanzas), una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo, utilizada en matemática financiera,
 Volatilidad electoral, una estimación de la cantidad de votantes que modifican su opción de voto de unas elecciones a otras.

Enlaces externos